4-я Македонская ударная бригада (, ) — воинское формирование Народно-освободительной армии Югославии, участвовавшее в сражениях Народно-освободительной войны Югославии на территории Вардарской Македонии. Состояла из македонцев и болгарских антифашистов.

История 
Создана 24 июля 1944 в местечке Лисец на горе Плачковица. Собрана из Гевгелийско-Струмишского (позднее Плачковского) партизанского отряда и частей 2-й и 3-й Македонских ударных бригад. Первым командиром бригады стал Васко Карангелевски, хотя он де-юре был заместителем командира.

14 августа бригада приняла боевое крещение в боях с болгарской армией за село Митрашинцы. 16 августа она вступила в бой на горе Плачковице, 23 августа за Берово, а 30 августа атаковала Виницу. 9 сентября, после государственного переворота в Болгарии, бригаде удалось освободить от немцев город Струмица. 17 сентября бригада вошла в состав 50-й Македонской дивизии, которая вела бои с немцами за Струмицу, Нову-Махалу, Амзали и дорогу из Струмицы в Берово. 13 октября бригада освободила Берово, 7 ноября взяла Валандово, Удово и Дойран.

Выдающиеся бойцы 
 Никола Груев — командир (с 3 октября 1944)
 Борис Милевский — командир (с 24 июля по 3 октября 1944)
 Васко Карангелевский — заместитель командира (с 24 июля по 17 сентября 1944)
 Димитр «Аргир» Шутаревский — заместитель командира (с 17 сентября по 17 октября 1944)
 Саво «Петралички» Якимов — заместитель командира (с 17 октября 1944)
 Кирил «Груица» Михайловский — политрук (с 24 июля по 17 сентября 1944)
 Раде «Црноречки» Гогов — политрук (с 17 сентября по 17 октября 1944); заместитель политрука (с 24 июля по 17 сентября 1944)
 Момчило Митревский — политрук (с 17 октября 1944)
 Драган «Лефтер» Зафировский — заместитель политрука (с 17 сентября 1944)
 Ката Лахтова — политрук батальона
 Ацо Караманов
 Мито Димитриевский — начальник штаба (с 17 октября 1944)
 Александар Минчев — начальник штаба (с 17 сентября по 17 октября 1944)

Примечания

Литература 
 Раде Гогов, Младост плачковичка, Четврта македонска народноослободителна бригада, Белград, 1971; 
 Раде Гогов, Воените операции на IV македонска народноослободителна ударна бригада за ослободување на Струмица и Стумичко во НОВ од септември 1943 до 15 мај 1945 година, Струмица и Струмичко во НОВ 1943 - 1945, Струмица, 1983, стр. 151–165; 
 Раде Гогов, Формирањето на 4-та македонска народноослободителна бригада и нејзините дејства во Кочани, Кочани и Кочанско во НОВ 1941-1945, Кочани, 1985, стр. 368–379; * Раде Гогов, Дејствијата на IV македонска народноослободителна ударна бригада за ослободување на Берово и Беровско од фашистичките окупатори, Малешевијата во НОВ и Револуцијата 1941–1945, Щип, 1986, стр. 145–154; 
 д-р Војо Кушевски, Радио-станицата на IV народноослободителна бригада, 50-та народноослободителна дивизија и III брегалничко-струмички корпус на НОВ и ПО на Македонија, Историја, XXXIII, 1–2, Скопие, 1997, стр. 31–49; 
 доц. д-р Методија Манојловски, Четвртата македонска народноослободителна бригада, Скопие, 2004.

Бригады Народно-освободительной армии Югославии
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году